Hiroshi Abe peut désigner :
 Hiroshi Abe (1890-1975), aviateur japonais ;
 Hiroshi Abe (1958-), astronome japonais ;
 Hiroshi Abe (1964-), acteur japonais.